Sątoczno ist ein polnischer Ortsname:
 Sątoczno, Dorf im Powiat Kętrzyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Leunenburg, Kreis Rastenburg, Ostpreußen
 Sątoczno (Lipnica), Dorf im Powiat Bytowski, Woiwodschaft Pommern, bis 1945: Sontoczno, Kreis Schlochau, Westpreußen/Pommern